Давче Хаджиангелов (Ангелов) Станин () е български просветен деец от Македония.

Биография 
Роден е в големия македонски град Велес, тогава в Османската империя, в семейството на търговеца хаджи Ангел Станин. Получава добро образование и става учител. Около 1800 - 1818 година отваря училище в западната община на Велес. Автор е и на тълкувание на религиозен текст.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Родени във Велес